Jan Kamieniecki (hetman polny koronny)
 Jan Kamieniecki (1524–1560) – rotmistrz
 Jan Kamieniecki (podpułkownik) (1785– po 1833) – podpułkownik